Рип ван Винкль — немой короткометражный сериал из 8 фильмов. Снимался близ Баззардс-Бэй в США.

Серии 

Все серии попали в Библиотеку Конгресса.

Национальный реестр фильмов
Фильмы-драмы США
Фильмы 1896 года
Фильмы Уильяма Диксона